Cyclotypus är ett släkte av skalbaggar. Cyclotypus ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Palpbaggar
Cyclotypus